Kamālābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Kamālābād (ort i Ardabil), 
 Kamālābād (ort i Kurdistan), 
 Kūh-e Kamālābād (berg i Kerman), 

Robotskapade Iranförgreningar